AKN peut faire référence à :
  ;
 AKN Eisenbahn AG, une société de chemins de fer allemande (Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) ;
 Akwa-Nord, quartier de la ville de Douala au Cameroun.
 Akoma Ntoso, une norme pour les documents juridiques électroniques